Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2023 findet vom 15. August bis 3. September statt. Gastgeber sind Deutschland, Belgien, Estland und Italien. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften am Turnier teil. Als Titelverteidiger tritt die italienische Mannschaft an, die im Finale 2021 Serbien besiegte.

Modus 
Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei gilt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wird (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach geht es im K.o.-Modus weiter.

Spielplan 
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 16. November 2022 im Palazzo Reale in Neapel statt.

Erste Runde

Finalrunde 
Achtel- und Viertelfinale sollen in Belgien und Italien, die Halbfinals und Medaillenspiele ebenfalls in Belgien stattfinden.

Qualifikation 
Die Mannschaften der vier Gastgeberländer sind automatisch für die Europameisterschaft qualifiziert. Hinzu kommen die nicht automatisch qualifizierten acht besten Mannschaften der EM 2021. Das sind Vize-Europameister Serbien, die damaligen Halbfinalisten Niederlande und Türkei, die damals unterlegenen Viertelfinalisten Frankreich, Polen, Russland und Schweden sowie ein unterlegener Achtelfinalist. Hinzu kommen zwölf Mannschaften, die sich in der für die im Spätsommer beginnende Qualifikation durchsetzen.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Meldung des DVV zur EM-Vergabe
 Meldung der CEV zur EM-Vergabe (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Europameisterschaft der Frauen
Europameisterschaft der Frauen 2023
Europameisterschaft der Frauen 2023
Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2023
Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2023
Volleyball (Estland)